Витре́-сюр-Манс () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Везуль.

Код INSEE кантона — 7028.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 19 коммун, из них главной является Витре-сюр-Манс.

Население 

Население кантона на 2010 год составляло 2118 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE 

Кантоны департамента Верхняя Сона